Giubilanti d’amore fraterno — гимн Сан-Марино до 1894 года.

Текст на итальянском языке 
Giubilanti d’amore fraterno,
Salutiam la natale pendice!
Salutiam questa rupe felice
Vaga gemma dell’italo suol.
Libertà nostre case tutela
Libertà le nostr’alme ristora
Libertà, libertà sol c’infiora
Di dolcezza, di pace e d’amor.

Припев:
Giuriam fratelli — con tutto il core,
Al nostro tetto — perenne amor.
Giuriam, giuriam!

Qui il ladrone col mezzo suo capo
Non lordava i purissimi colli:
No! Di sangue non fumano molli
Questi Sassi del nostro Titan.
Qui fratelli, e non vili tiranni
Della Patria fan mite governo;
Prence e schiavo l’ammiran, né scherno
Del prezioso suo bene si fa.

Припев

Coronata di triplice torre
Che potenza suprema dinota,
Ah! non crolla, non cade, ma immota
Al variar dell’etadi si sta.
La funesta membranza d’un Giuda
Che rubar ci provò libertade,
Viva sempre nell’alme contrade
Quale storia d’orrendo squallor.

Припев

Di Marino la povera rupe
Salva, o Cielo, da’ fieri perigli;
E noi fidi, diletti suoi figli
Emulando le gloria n’andrem.
Giovanetti, se in core vi suona
Voce santa d’amore al Titano
Deh! posate sul petto la mano
E giurate serbar Libertà!

Припев

См. также 

 Гимн Сан-Марино

Ссылки 

 MIDI File

Бывшие гимны
Государственные символы Сан-Марино